Westergau bezeichnet
 Westergau (Bayern) im Raum Freising
 Westergau (Friesland) in der niederländischen Provinz Friesland
 Westergau im Grabfeld in Nordbayern
 Westergau im Schwarzwald, Teil des Nagoldgaus
 Westergau (Thüringen) im westlichen Thüringen